Movrač je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kraljevec na Sutli, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 139 stanovnika te 53 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji